Jiujiang kan avse följande platser i Kina:

 Jiujiang – stad på prefekturnivå i Jiangxi-provinsen
 Jiujiang, Jiujiang  – härad under föregående
 Jiujiang Lushan Airport 
 Jiujiang, Wuhu – stadsdistrikt i Wuhu, Anhui-provinsen
 Jiujiang (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,84, long 113,01) – köping i Guangdong-provinsen

 Jiujiang He – vattendrag i Liaoning-provinsen
 Jiujiang Shuiku – vattenreservoar i Guangdong-provinsen